Als Judenprivileg werden historische Rechtsquellen bezeichnet, in denen Freiheitsrechte für Juden geregelt wurden. Dazu zählen

 das Statut von Kalisch in Großpolen, 1264
 das neumärkische Judenprivileg Markgraf Ludwigs des Älteren von Brandenburg von 1344
 das revidierte General-Privileg im Königreich Preußen, 1750
 das Judenregal als mittelalterliches königliches Hoheitsrecht (Regal) im Heiligen Römischen Reich
 das Speyerer Judenprivileg von 1084 gegeben von Bischof Rüdiger Huozmann
 das Wormser Privileg, 1090
 das Kölner Judenprivileg von 1266
 das Große Speyerer Judenprivileg von 1544

Siehe auch:
 Badisches Judenedikt von 1809
 Preußisches Judenedikt von 1812
 Bayerisches Judenedikt von 1813
 Württembergisches Judenedikt von 1828
 Preußisches Judengesetz von 1847